Amerikai Egyesült Államok
 Defiance (Iowa)
 Defiance (Kentucky)
 Defiance (Missouri)
 Defiance (Ohio)
 Defiance (Pennsylvania)
 Defiance megye, (Ohio)
 Defiance Township